Cascara – nome italianizzato di Kaskar, antico centro abitato iracheno
Cascara sagrada – nome comune di Rhamnus purshiana, arbusto originario del Nord America